Премия «Энни» за лучшую озвучку в полнометражном фильме () (или Премия «Энни» за лучшую озвучку в анимационном полнометражном фильме) () – премия «Энни», ежегодно присуждаемая лучшему анимационному полнометражному фильму и введенная в 1998 году за озвучку полнометражных анимационных фильмов.

История 
Премии за озвучку были присуждены на премии Энни до 1998 года, но эта категория была универсальной для кино и телевидения. Премия в нынешнем виде была разделена на две отдельные подкатегории для мужчин и женщин в 1998, 2000 и 2001 годах. Она была названа «Лучшие индивидуальные достижения за озвучивание в анимационном полнометражном фильме» () с 1998 по 2001 год и «Лучшее озвучивание в анимационном полнометражном фильме» () с 2002 по 2004 год.

На 33-й ежегодной церемонии вручения премии «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» был единственным фильмом, который был номинирован.

На данный момент единственная ничья в этой категории произошла на 44-й ежегодной церемонии вручения премии и Аулии Кравальо (Моана) и Джейсон Бейтман (Зверополис) разделили приз.

25 января 2020 года Джош Гэд стал первым двукратным обладателем категории, когда актёр выиграл за вокальное исполнение снеговика Олафа в «Холодном сердце 2», ранее выиграв за озвучивание персонажа в 2013 году за «Холодное сердце».

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

Ссылки 

Озвучка
Награды, появившиеся в 1998 году
Энни